Das Herreneinzel der Australian Championships 1957 war ein Tenniswettbewerb in Melbourne.

Sieger des Turniers wurde der Australier Ashley Cooper, der im Finale seinen Landsmann Neale Fraser in vier Sätzen (6:3, 9:11, 6:4, 6:2) besiegen konnte.

Setzliste

Ergebnisse

Finale

Obere Hälfte

Untere Hälfte

Weblinks 
 

Herreneinzel
1957